Expectations – album di Keith Jarrett del 1972
Expectations – album di Hayley Kiyoko del 2018
Expectations – album di Bebe Rexha del 2018
Expectations – singolo di Lauren Jauregui del 2018
Expectations - singolo dei Three Days Grace del 2013 dell'album Transit of Venus